Társadalomtörténet
 Hajdúk, társadalmi csoport a 16-18. századi Magyarországon, akik eredetileg marhahajtásból, később főleg fegyverforgatásból éltek
 Hajdú, rendfenntartó és egyéb hivatalszolgai feladatokat ellátó földesúri vagy vármegyei alkalmazott a 17-19. században
 Hajdú, régi magyar családnév
 Hajdúváros, a hajdúk csoportos letelepítése révén létrejött sajátos településforma
 Hajdú kerület, hat hajdúváros által alkotott szabad kerület a 17-19. században
 Hajdú vármegye, Magyarország egyik vármegyéje 1876 és 1950 között
 Hajdú-Bihar vármegye, Magyarország egyik vármegyéje (1950-ben jött létre Hajdú-Bihar megye névvel, 2023 óta vármegye)

Természetföldrajz
 Hajdúság: földrajzi táj a Tiszántúl középső részén